Далем () — топоним в Германии:

 Далем — административный район в берлинском округе Штеглиц-Целендорф
 Далем (Северный Айфель) — коммуна в земле Северный Рейн-Вестфалия
 Далем (Битбург) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц
 Далем (Нижняя Саксония) — коммуна в земле Нижняя Саксония

Фамилия 
 Далем, Кете (1899—1974) — немецкая коммунистка, супруга Франца Далема
 Далем, Франц (1892—1981) — немецкий политик-коммунист